

Codici 
 SSQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di La Sarre (Quebec) (Canada)

Musica
SSQ – gruppo musicale statunitense